

Codici 
 txt – codice ISO 639-3 della lingua citak

Informatica 
 .txt – estensione generica per file di testo destinati alla lettura
 TXT – acronimo dell'Intel Trusted Execution Technology
 TXT e-solutions – azienda informatica italiana

Musica 
 T.X.T. – gruppo musicale tedesco
 TXT – gruppo musicale sudcoreano